Turniej piłki wodnej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1928 w Amsterdamie rozgrywany był w dniach od 4 do 11 sierpnia 1928 r. W zawodach wzięło udział 112 sportowców z 14 krajów.

Format rozgrywek 
Turniej piłki wodnej w walce o złoty i srebrny medal został rozegrany jak turniej, gdzie przegrywający odpada. W celu wyłonienia zdobywcy brązowego medalu miał zostać przeprowadzony kolejny turniej, w którym miały wziąć udział drużyny, które w turnieju podstawowym uległy zdobywcom złotego (Niemcy) i srebrnego medalu (Węgry) (system Bergvall). Jednak nie przestrzegano dokładnie tego systemu – organizatorzy nie wiedzieli, jak postępować zgodnie z nim – niektóre z meczy mogły być meczami towarzyskimi lub pokazowymi. W oficjalnym raporcie przedstawione trzy mecze o brązowy medal, w których reprezentacja Francji pokonała reprezentację Argentyny (8:0) oraz Stany Zjednoczone 2:1 i Wielką Brytanię 8:1. Ten ostatni mecz jest uznawany za pojedynek o brązowy medal.

Składy

Wyniki

1/8 Finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia